Пипа:
 Пипа () — род ядовитых тропических лягушек в монотипичном подсемействе Pipinae.
 Пипа — китайский щипковый музыкальный инструмент типа лютни.
 Пипа — мера объёма спиртных напитков.
  — пляж и курорт в Бразилии в муниципалитете Тибау-ду-Сул.
 Пипа, Александр Викторович (род. 1966) — украинский рок-музыкант, бас-гитарист рок-группы «Вопли Видоплясова».
 Пипа — испанский футболист.

См. также 
 Пипа и бык (мультфильм)
 Частная жизнь Пиппы Ли